

Biologia 
Impronte digitali –  tracce lasciate dai dermatoglifi dell'ultima falange delle dita delle mani

Musica 
Impronte digitali – album di Franco Califano del 1984
Impronte digitali – album di Gatto Panceri del 1995